Településrészek:
 Dürnbach (Fischbachau) - Fischbachau településrésze Bajorországban
 Dürnbach (Gmund am Tegernsee) - Gmund am Tegernsee településrésze Bajorországban
 Dürnbach im Burgenland (magyarul Incéd) - Csajta településrésze Burgenlandban
 Dürnbach (Gemeinde Ternberg) - Ternberg településrésze Felső-Ausztriában
 Dürnbach (Gemeinde Waldegg) - Waldegg településrésze Alsó-Ausztriában
 Dürnbach (Kulsam) (csehül Potočiště) - a mai Odrava településrésze Csehországban

Folyók:
 Dürnbach (Festenbach) - Festenbach mellékfolyója
 Dürnbach (Salzach) - Salzach mellékfolyója